Коммуника́ция (от  — сообщение, передача; от  — делаю общим):
 Коммуникация — в военном деле, путь сообщения, линия связи, снабжения.
 Коммуникация (основы теории коммуникации) — эффективное синхронное и диахронное взаимодействие, цель которого состоит в передаче информации от одного субъекта к другому.
 Коммуникация (общее) — взаимодействие, связь, общение между живыми существами или передача информации между клетками организма, например с целью координации, синхронизации процессов.
 Коммуникация (социальные науки) — научная дисциплина, метадискурс о социальном процессе «коммуникации/взаимодействия/интеракции», а также сам этот процесс и его результаты.
 Коммуникация (психология) — обмен информацией между живыми организмами (общение).
 Межкультурная коммуникация — это связь и общение между представителями различных культур.
 Массовая коммуникация — процесс производства и воспроизводства массового сознания, средствами массовой коммуникации — периодической печатью, радио и телевидением, средствами электронной коммуникации.
 Инженерные коммуникации — комплекс систем (инженерные сооружения), обеспечивающих нормальную жизнедеятельность потребителей.

 Телекоммуникации.
 Коммуникационный протокол.
 Коммуникационная среда.
 Коммуникационная сеть.

См. также 
 Виды коммуникации
 Логистика

Примечания 

 Шарков Ф. И. Коммуникология: коммуникационный консалтинг. Учебное пособие. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2010. — 408 с.— ISBN 978-5-394-00777-4
 Шарков Ф. И. Коммуникология: социология массовой коммуникации. Учебное пособие. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2010. — 320 с.— ISBN 978-5-394-00590-9
 Шарков Ф. И. Коммуникология: Энциклопедический словарь-справочник. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2010. — 768 с.— ISBN 978-5-394-00101-7